San Marco (satélite) — satélite italiano
San Marco (Veneza) — bairro da cidade de Veneza
San Marco Evangelista —  comuna italiana
San Marco Argentano — comuna italiana
San Marco d'Alunzio — comuna italiana
San Marco la Catola — comuna italiana
San Marco Evangelista al Campidoglio — igreja de Roma
San Marcos de la Sierra — cidade hondurenha

Desambiguações de topônimos